statek parowoturbinowy (ang. turbine steam ship)
 zespół wstrząsu toksycznego (ang. toxic shock syndrome)
 Texas Supernova Search